Tugendhat peut faire référence à :
 Christopher Tugendhat (1937- ), homme politique britannique
 Ernst Tugendhat (1930-2023), philosophe allemand
 Tom Tugendhat (1973- ), homme politique britannique et neveu de Christopher Tugendhat

Voir aussi 
 Villa Tugendhat, villa d'architecte située à Brno en Tchécoslovaquie
 Chaise Tugendhat, une chaise cantilever dessinée pour la Villa Tugendhat